Karel, vévoda z Württembergu, ŘZR (Carl Maria Peter Ferdinand Philipp Albrecht Joseph Michael Pius Konrad Robert Ulrich Herzog von Württemberg; 1. srpna 1936, Friedrichshafen – 7. června 2022, Ravensburg) byl hlavou dynastie Württemberků.

Život 
Narodil se 1. srpna 1936 v Friedrichshafenu jako druhý syn vévody Filipa Albrechta a jeho manželky arcivévodkyně Rosy Rakousko-Toskánské.

Dne 21. července 1960 se oženil s princeznou Dianou Orleánskou s dcerou Jindřicha, hraběte z Paříže a jeho manželky princezny Isabely Orleánsko-Braganzské. Spolu mají čtyři syny a dvě dcery:
 vévoda Fridrich (1961–2018), sňatek s princeznou Marií Wiedskou
 Wilhelm (nar. 1994)
 Marie-Amelie (nar. 1996)
 Sophie-Dorothea (nar. 1997)
 vévodkyně Matylda (nar. 1962), sňatek s dědičným hrabětem Erichech von Waldburg zu Zeil
 vévoda Eberhard (nar. 1963), sňatek s Lucií Désirée Copf
 Alexander (nar. 2010)
 vévoda Filip (nar. 1964), sňatek s princeznou Marií Karolínou Bavorskou
 Sophie (nar. 1994)
 Pauline (nar. 1997)
 Carl Theodor (nar. 1999)
 vévoda Michael (nar. 1965), sňatek s Julií Ricardou Storz
 vévodkyně Eleonora (nar. 1977), sňatek s hrabětem Moritzem von Goëss

Od 17. dubna 1975 do 7. června 2022 byl titulárním králem Württemberska.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Württemberští vévodové
Württemberkové
Narození 1. srpna
Narození v roce 1936
Narození ve Friedrichshafenu
Úmrtí 7. června
Úmrtí v roce 2022
Úmrtí v Ravensburgu
Muži